Farmingdale kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Farmingdale (Maine)
Farmingdale (New Jersey)
Farmingdale (New York)
East Farmingdale (New York)
South Farmingdale (New York)